Livio Langenegger, né le  en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il joue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
Livio est formé au EHC Seewen de 2009 à 2014. 

Lors de la 2014-2015, il rejoint le centre de formation du EV Zoug, club avec lequel il gravit tous les échelons, des moins de 17 ans à champion de National League lors de la saison 2020-2021.

La saison suivante, il s'engage avec les SCL Tigers et est prêté pour la fin de la saison au HC Olten, un club de deuxième division. Avant le début de la saison 2022-2023, il est prêté au HC Viège.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || EV Zoug M20 || Juniors Élites A || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || EV Zoug M20 || Juniors Élites A || 26 || 1 || 4 || 5 || 4 || 9 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || EV Zoug M20 || Juniors Élites A || 29 || 9 || 14 || 17 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || EVZ Academy || LNB || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || EV Zoug M20 || Juniors Élites A || 28 || 9 || 13 || 22 || 18 || 10 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2017-2018 || EVZ Academy || SL || 14 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || EVZ Academy || SL || 39 || 5 || 5 || 10 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || EVZ Academy || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EVZ Academy || SL || 17 || 9 || 4 || 13 || 2 || 4 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2019-2020 || EV Zoug || NL || 28 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EV Zoug || Ligue des champions || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EVZ Academy || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EV Zoug || Coupe de Suisse || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EVZ Academy || SL || 30 || 5 || 7 || 12 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EV Zoug || NL || 29 || 1 || 0 || 1 || 6 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || SCL Tigers || NL || 25 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HC Olten || SL || 6 || 3 || 2 || 5 || 2 || 16 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
| 2020-2021 || EVZ Academy	Coupe de Suisse || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -		
|-
| 2020-2021 || EV Zoug || Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || SCL Tigers || NL ||  || 
|-
| 2022-2023 || HC Viège|| SL ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
 2020-2021
 Champion de National League avec le EV Zoug.

Transactions et contrats 
 Le , il prolonge avec EVZ Academy.
 Le , il signe un contrat avec la première équipe du EV Zoug pour être titulaire en NL.
 Le , il quitte le EV Zoug pour rejoindre les SCL Tigers.
 Le , il est prêté par les SCL Tigers au HC Olten.
 Le , il est prêté par les SCL Tigers au HC Viège.

Notes et références 

Naissance en août 1998
Naissance en Suisse
Sportif suisse
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Olten
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langnau Tigers